Плоть () — американская мелодрама режиссёра Джона Форда, вышедшая на экраны в 1932 году. В создании сценария принимал участие знаменитый писатель Уильям Фолкнер, который не был указан в титрах.

Сюжет 

Одаренный немецкий борец Полокай влюбляется в бывшую заключенную Лауру, которая убеждает его эмигрировать в Америку.

В ролях 
 Уоллес Бири — Полокай
 Рикардо Кортес — Ники
 Карен Морли — Лаура
 Джин Хершолт — мистер Герман
 Джон Мильян — Виллард
 Херман Бинг — Пепи, метрдотель
 Винс Барнетт — официант
 Грета Мейер — миссис Герман
 Эдвард Брофи — судья Долан

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 1932 года